K56 ou K.56 peut faire référence à :
 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 56, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres